Гран-при Венгрии 2016 года (офиц. ) — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира Формулы-1  года, которая прошла с 22 по 24 июля на трассе «Хунгароринг», недалеко от Будапешта.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, Нико Хюлькенберг, Валттери Боттас и Серхио Перес не смогли установить время круга в пределах 107% от лучшего круга первой сессии. Тем не менее, им было позволено перейти во вторую сессию с их временем.
 2.  Джолион Палмер, Фелипе Масса, Кевин Магнуссен, Маркус Эрикссон, Паскаль Верляйн и Рио Харьянто не смогли установить время круга в пределах 107% от лучшего круга первой сессии. Их участие в гонке было разрешено по решению стюардов. 
 3.  Маркус Эрикссон был вынужден стартовать с пит-лейн из-за замены шасси. 
 4.  Рио Харьянто наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за замену коробки передач.

Гонка 

|}
 Примечания
 1.   Эстебан Гутьеррес, получил штраф в 5 секунд за игнорирование синих флагов и опустился с 12 на 13 место.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гран-при Венгрии 2016  на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Венгрии